Вольта Лимбург Классик () — шоссейная однодневная велогонка по дорогам нидерландской провинции Лимбург.

История 
Впервые гонка прошла в 1987 году под названием Хел ван хет Мергелланд (). До 1992 года имела статус любительской и проводилась в четырёх категориях, а именно «любители-элита», «любители», «юниоры» и «женщины». Тем не менее, в 1993 году становится профессиональной, получив от UCI категорию 1.5, а в 2005 году входит в UCI Europe Tour, повысив свою категорию до 1.1. В 2012 году меняет своё название на нынешнее.

Из-за эпидемии ящура в 2001 году гонка была отменена из-за пограничного контроля.

В 2008 году Тони Мартин из Team HTC-Highroad выиграл «Ад» в плохую погоду, уйдя в отрыв почти с самого начала дистанции вместе со своим напарником Адамом Хансеном. В 2014 году Морено Хофланд выиграл Вольта Лимбург Классик спустя тридцать лет после того, как на гонке первенствовал его отец Петер Хофланд.

Среди других известных победителей соревнования: Макс ван Хесвейк, Джон ван ден Аккер, Берт Грабш, Нико Сейменс. Больше всего побед завоевал нидерландец Раймонд Мейс, который выиграл однодневку четыре раза в период с 1990 по 1999 год. 

Гонка является одной из самых сложных однодневок в нидерландском шоссейном календаре. Она характеризуется тяжёлыми подъёмами, быстрыми спускам, зачастую  сложными погодными условиями и ранними отвалами. Её описывают как «жемчужину велосипедного спорта» юга Нидерландов и рассматривают как младшую сестру Амстел Голд Рейс.

Маршрут 

Старт и финиш гонки в находятся Эйсдене. В первой половине маршрута дистанция проходила по территории бельгийского региона Вурстрек и части провинции Льеж, где гонщики преодолевали такие подъёмы, как Kluis, Holiquette, Neufchâteau и Sint-Jansrade. На второй части маршрута были расположены подъёмы Gulperberg, Koning van Spanje, Loorberg, Piemert и Eyserbosweg. 

Учитывая, что организаторам в последнее время стало всё труднее получать необходимые разрешения от властей на проведение гонки (особенно в Бельгии), маршрут изменился в 2010 году — появилась петля около 60 километров по городам Эйсден-Маргратен и Вурен, которая проходилась три раза. С 2015 года эта петля была увеличена до 90 километров и стала проходится дважды. В настоящие время холмы Bergenhuizen, Crindaal, Mheerelindje и Moerslag часто являются решающими в борьбе за победу.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Вольта Лимбург Классик на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонки в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 1973 году
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1973 года
Международные спортивные соревнования в Нидерландах
Лимбург (Нидерланды)